Plaats in Indonesië
 Talang Indah (Bunga Mas), een plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Bengkulu in de provincie Bengkulu
 Talang Indah (Muara Telang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra